Pępówka – szczyt w Beskidzie Wyspowym
 pępówka – rodzaj grzybów